Kaifu puede referirse a:
 Distrito de Kaifu, situado en la Prefectura de Tokushima, Japón;
 Toshiki Kaifu (n. 1931), político japonés, primer ministro de Japón entre 1989 y 1991.